Aceasta este lista celor 353 de comune din departamentul Gard  din Franța.

 (CAN) Communauté d'agglomération Nîmes Métropole, creată în 2002.
 (CAC) Communauté d'agglomération du Grand Alès en Cévennes, creată în 2000.
 (CAA) Communauté d'agglomération du Grand Avignon, creată în 2001.

Gard